Fallen Sanctuary é o segundo álbum de estúdio da banda de metal sinfônico Serenity.

Faixas 

 All Lights Reversed - 6:17  
 Rust of Coming Ages - 4:30  
 Coldness Kills - 5:27  
 To Stone She Turned - 4:58  
 Fairytales - 4:53  
 The Heartblood Symphony - 5:27  
 Velatum - 4:29  
 Derelict - 4:26  
 Sheltered (By the Obscure) - 5:00  
 Oceans of Ruby - 6:46  
 Velatum [Multimedia Track]

Ligações externas 
 Fallen Sanctuary no allmusic
 
 
 Capa do CD

Álbuns de 2008
Álbuns de metal sinfônico